Kong Lear har flere betydninger:

 Kong Lear af Britannien – legende.
 Kong Lear (tragedie) – et skuespil skrevet af Shakespeare om Kong Lear
 King Lear (film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Ernest C. Warde
 Kong Lear (film fra 1971) – en dansk filmatisering af Shakespeares skuespil.
 Kong Lear (sovjetisk film fra 1971) – sovjetisk spillefilm fra 1971 af Grigorij Kozintsev